Oenonites är ett släkte av ringmaskar. Oenonites ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar, och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Oenonites